Pogo – tánc
 Pogo – televízióadó
 Pogo – alabamai település az Egyesült Államokban